La Coppa Italia di pallavolo femminile 2002-2003 è stata la 25ª edizione della coppa nazionale d'Italia e si è svolta dal 9 ottobre 2002 al 23 febbraio 2003. Alla competizione hanno partecipato 12 squadre e la vittoria finale è andata per la terza volta alla Pallavolo Sirio Perugia.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinale

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2002
Pallavolo nel 2003
 2002-2003